Елисе́ев — русская фамилия, образованная от имени Елисей; женская форма .

Елисеев

А 
 
 
 Елисеев, Анатолий Михайлович (род. 1930) — советский и российский художник, график и иллюстратор, актёр.

Б 
 Елисеев, Борис Петрович (род. 1957) — российский учёный, ректор МГТУ ГА.

В 
 
 
 Елисеев Вилен Михайлович (род. 1939) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан.

Г 
 
 Елисеев, Глеб Анатольевич (род. 1969) — российский историк, член Союза писателей России.

Д 
 Елисеев, Даниэль (род. 11 августа 1938) — французский историк искусства и археолог.
 Елисеев, Даниил (род. 1995) — украинский хоккеист.

Е 
 
 Елисеев, Елисей Елисеевич (род. 1965) — российский религиозный и общественный деятель.

И 
 
 Елисеев, Игорь Александрович (род. 1952) — русский поэт, переводчик, инженер, топограф.

К

Л 
 Елисеев, Лев Михайлович (1934—2015) — советский и российский актёр.

М 
 Елисеев, Матвей Павлович (род. 1993) — российский биатлонист.

Н

О

П

С 
 
 Елисеев, Степан Петрович (1806—1879) — представитель купеческой династии Елисеевых, основатель Торгового дома «Братья Елисеевы».

Ф 
 Елисеев, Федот Васильевич (1911—2004) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Елисеев, Фёдор Иванович (1892—1987) — полковник, кубанский казак, участник Первой мировой войны, Гражданской войны.

Ю



См. также 
 
 
 
 Елисеевы